Брескул:

 Брескул — одна из горных вершин массива Черногора.
 Брескул — одно из выше расположенных озёр Украинских Карпат.